Vito Gottardi ist der Name folgender Personen:

 Vito Gottardi (* 1941), Schweizer Fußballspieler, siehe Vittore Gottardi
* Vito Gottardi (Fußballspieler, 1967) (* 1967), italienischer Fußballspieler